1224 км, 1224-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 1224 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Самарская область). Код 810616.
 1224 км — пост, Одесская железная дорога (Одесская область). Код 401510.